Jacques David Martin de Campredon (1761-1837), lieutenant-général français.
 Jacques de Campredon (1672-1749), diplomate français.
 Julien Campredon (1978-), écrivain français.